Кроква — два бруси, з'єднані в горішній частині під кутом і закріплені долішніми кінцями до стін будівлі, на яких тримається дах.
 Кроква (шеврон) — геральдична фігура

Топонім 

 Кроква — село в Україні, Чернівецькій області, Кельменецькому районі.
 Кроква — село (веска) в Логойському району Мінської області Білорусі

Див. також 
 Шеврон
 Велика Кроква — лижний трамплін для стрибків у Закопаному в Польщі.